La Garde nationale républicaine peut désigner :
 La Garde nationale républicaine (Portugal), force de sécurité du Portugal existant depuis le  ;
 La Garde nationale républicaine (Italie), force armée créée par la République sociale italienne en 1943.